Mürle ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Mürle (* 1976), deutsche Volleyballspielerin
 Christian Mürle, deutscher Volleyballspieler
 Raphael Mürle (* 1960), deutscher Figurenspieler und Gründer eines Figurentheaters
 Reinhard Mürle (* 1939), deutscher Politiker (SPD)